żyźnica –  gatunek rośliny z rodziny mydleńcowatych
 żyźnica – inaczej rajgras, rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych

Zobacz też